Genom vatten och eld kan avse:

 Genom vatten och eld (sång) – ett sång av  Lotta & Anders Engbergs orkester
 Genom vatten och eld (album) – ett musikalbum av  Lotta & Anders Engbergs orkester

Se även
Genom eld och vatten